

Свердловський — селище міського типу, Лосино-Петровський міський округ, Московська область
 Свердловський — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Свердловський — селище, Червоногвардійський район, Оренбурзька область